Rickard Rakell (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Spånga IS, il rejoint les équipes de jeunes de l'AIK IF. Il est choisi en quarante-et-unième position par les Whalers de Plymouth lors de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est sélectionné au premier tour, en  position par les Ducks d'Anaheim lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks chez les Canucks de Vancouver.

Le , il est échangé aux Penguins de Pittsburgh en retour de Dominik Simon, de Zach Aston-Reese, des droits de Calle Clang et d'un choix de  ronde en 2022.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011 || Whalers de Plymouth || LHO ||49 ||19 ||24 ||43 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2011-2012 || Whalers de Plymouth || LHO || 60|| 28|| 34|| 62|| 12|| 13|| 2|| 10|| 12|| 0
|-
|2012-2013 || Whalers de Plymouth || LHO || 32|| 13|| 17|| 30|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Ducks d'Anaheim || LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Admirals de Norfolk || LAH || 46 || 14 || 23 || 37 || 12 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014|| Ducks d'Anaheim || LNH || 18 || 0 || 4 || 4 || 2 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || Ducks d'Anaheim || LNH || 71 || 9 || 22 || 31 || 10 || 16 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Admirals de Norfolk || LAH || 2 || 1 || 3 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 72 || 20 || 23 || 43 || 19 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 71 || 33 || 18 || 51 || 12 || 15 || 7 || 6 || 13 || 0
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 77 || 34 || 35 || 69 || 14 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 69 || 18 || 25 || 43 || 27 || - || - || - || - || -
|- 
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH ||65 || 15 || 27 || 42 || 12 || - || - || - || - || -
|- 
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 52 || 9 || 19 || 28 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Ducks d'Anaheim  || LNH || 51 || 16 || 12 || 28 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| Penguins de Pittsburgh || LNH || 19 || 4 || 9 || 13 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

| 569 || 158 || 194 || 352 || 120 || 48 || 11 || 8 || 19 || 2

Au niveau international 

|-
| 2011 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 3|| 3|| 2|| -3|| align="left"|  place
|-
| 2012 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 3|| 5|| 4|| +2||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 6|| 6|| 16|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2018|| align=left| || align=left|Championnat du monde ||10 ||6 ||8 ||14 ||6 ||+7 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2021|| align=left| || align=left| Championnat du monde ||7 ||1 ||1 ||2 ||0 ||-4 || align=left|  place

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
 2017-2018 : participe au  Match des étoiles de la LNH

Notes et références 

Naissance en mai 1993
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Choix de repêchage du Sibir Novossibirsk
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Attaquant de hockey sur glace
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion du monde de hockey sur glace